Pori puede referirse a:

 Pori, una ciudad situada en la costa oeste de Finlandia
 Pori, una aldea del municipio de Tõrva, en el condado de Valga, Estonia
 (1499) Pori, un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides
 Porí, una isla griega